Sheen – film 2004
 Sheen – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 North Sheen – część Londynu

Osoby:
 Charlie Sheen – amerykański aktor
 Fulton Sheen – biskup rzymskokatolicki
 Martin Sheen – amerykański aktor
 Michael Sheen – walijski aktor